Reinstorf ist

ein Ortsname:
 Reinstorf, Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Reinstorf (Apelern), Ortsteil der Gemeinde Apelern, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Reinstorf (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Reinstorf (Klein Belitz), Ortsteil der Gemeinde Klein Belitz, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Reinstorf (Lüder), Ortsteil der Gemeinde Lüder, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Reinstorf (Zurow), Ortsteil der Gemeinde Zurow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

ein Familienname:
 Ernst Reinstorf (1868–1960), deutscher Autor und Heimatforscher
 Mirè Reinstorf (* 2002), südafrikanische Stabhochspringerin